Luci Sergi Paulus (cònsol 168).
 Luci Sergi Paulus, possible nom de Sergi Paulus, procònsol a Xipre i convertit al cristianisme per Pau de Tars.